Нгиало ():
 Нгиало — город на северо-западе Вьетнама, в провинции Йенбай. 
 Нгиало — община в уезде Катхай, Хайфон, Вьетнам.
 Нгиало — квартал в городе Куангнгай, провинция Куангнгай, Вьетнам.